La Bazoge pode se referir a:
 La Bazoge (Mancha)
 La Bazoge (Sarthe)

Desambiguações de topônimos